Василий Павлович Ризенко (1784/1785 — 1827) — русский врач, акушер, ординарный профессор Московского университета.

Биография 
Происходил из дворян. Отец его был ратсгером Киевского Магистрата. Первоначальное образование Василий Ризенко получил в Киевской духовной академии, где проявил большую склонность к поэзии, напечатав свои стихотворения, написанные в честь митрополита Иерофея, в одном из Академических сборников.

В 1800 году поступил в московскую университетскую гимназию. Через год, 30 августа 1801 года был переведён студентом на врачебное отделение Московского университета; он давно увлекался медициной и для этого, главным образом, приехал в Москву. Занятия его шли очень успешно и 30 августа 1803 года, за лучшее сочинение об электричестве, Ризенко был награждён серебряной медалью, а в 1805 году, за сочинение: «De structura oculi et visu», получил золотую медаль.

В 1806 году (30 мая) он окончил курс университета кандидатом медицины и в том же году, по распоряжению попечителя, был отправлен в Санкт-Петербург для слушания практических медицинских лекций известного лейб-медика Франка, но, не довольствуясь слушанием лекций, он по собственной инициативе работал в главном сухопутном военном госпитале. За это Ризенко получил лестный аттестат от Франка и от госпитальной конторы. В 1808 году он вернулся в Москву и был сделан врачом студентов и больных клинического института.

За сочинение по повивальному искусству 30 июня 1810 года он был награждён медалью. В этом же году В. П. Ризенко приступил к испытаниям на степень доктора медицины, причем прочёл три пробные лекции: 1) «De indicationibus instituendae amputationis membrorum in gangraena»; 2) «De indicationibus adhibendi opium»; 3) «De indicationibus adhibendi forcipem obstetriciam et contraindicationibus» и защитил диссертацию «De statu uteri humani dynamico normali et abnormali», после чего 1 марта 1810 года был признан доктором медицины и принят в экстраординарные члены физико-медицинского общества. В 1811 году (9 ноября) Ризенко получил звание адъюнкта и был избран секретарём совета врачебного отделения Московского университета, причём в последней должности он оставался 8 лет.

В 1814 году (6 июля) он стал экстраординарным профессором и начал читать в университете общую патологию, науку о детских и женских болезнях, а также — с 1817 года — повивальное искусство. В 1815 году, в актовой речи 2 июля, Ризенко произнес в торжественном университетском собрании своё сочинение: «De praecipuis noxiis pro oeconomia corporis humani ex perversa ratione oriundis». В ноябре 1817 года он поступил консультантом в Московскую больницу для бедных (впоследствии Мариинская), а 30 июля 1819 года был назначен ординарным профессором повивального искусства; 30 сентября 1825 года произведён в коллежские советники.

Имел ордена святого Владимира 4-й степени, пожалованный ему 17 марта 1820 года, и святой Анны 2-й степени — 2 апреля 1825 года; 29 ноября 1826 года, будучи уже тяжко болен, Ризенко получил пожалованную ему императрицей Марией Фёдоровной золотую табакерку. Одновременно с этим император Николай I разрешил ему годовой отпуск для поправления здоровья, с сохранением полного содержания, но ему не суждено было поправиться, так как болезнь быстро приняла очень опасный характер, и 11 января 1827 года Ризенко скончался, всего сорока с небольшим лет. По сообщению биографа во время болезни за профессором до самой его кончины ухаживали студенты. Кафедру Ризенко занял М. В. Рихтер.

Сочинения 
Из сочинений, которые написал он, многие были напечатаны в «Журнале Физико-Медицинского Общества» за 1811, 1812, 1814 и 1816 г.; другие вышли самостоятельным изданием; в 1821 г. он сам издал 3-ю часть «Журнала Физико-Медицинского Общества». Среди его сочинений:
 перевод с немецкого Хр. Гуфеланда: «О существенных свойствах золотушной болезни и средствах узнавать и пользовать оную», М. 1807 г.; то же, изд. 2-е, M. 1821 г.; то же, изд. 3-е, М. 1857 г.
 перевод с французского Тиссота и др.: «Советы для беременных женщин и правила, как поступать с новорожденными младенцами», М. 1808 г.; то же, 2-е изд., без перемен, M. 1849 г., без имени переводчика.
 «De statu uteri humani dynamico normali et abnormali incitabilitate theoriae principiis fundata». Diss. inaug. 18 Januar. 811, M. 1811, 4°; разб. — «Russ. Samml. f. Nat. и. Heilkunde» 2-е Bd., 817, I, 166, «Allg. med. Ann.» d. H. 817, генв., 120.
 «De praecipuis noxiis pro oeconomia corporis humani ex perversa ratione oriundis» — актовая речь 2 июля 1815 г. См. Речи, M. 1815 г., 4°; рец. — «Allg. med. Ann.» 815, декабрь, 822 и «Russ. Sammlung…», 814, IV, 654;
 «О пользе травы digitalis purpureae при кровохаркании»; читано в Физико-Медицинском Обществе по-латыни в 1811;
 «Речь в память профессора Политковского», читанная по-латыни в Физико-Медицинском Обществе 1812 г. — «Медицинский Физический Журнал», II, 177;
 «Изнурительный пот умирающих», читано там же по-латыни в 1816 г.— там же III, 61;
 «Обозрение старинных и новейших способов ртутных втираний и других врачебных средств против любострастной болезни», читано там же по-латыни в 1818 г.—там же III, 77;
 издал 3-ю часть «Медицинского Физического Журнала», М. 1821, 8°, содержание:
 История Общества за 810 г., соч. Рейса, перевод студента П. Страхова;
 «О крике младенца в утробе матери», В. Рихтера, перевод П. Страхова;
 «Нервическая болезнь с припадками сомнамбулизма», Пфелера, перевод редактора;
 «Морковный сок при раке матки», Д. Левитского;
 «Изнурительный пот умирающего», Ризенко;
 «Новое лечение воспаления желудка», Буттера;
 «История употребления ртути в сифилисе», В. Ризенко;
 «Способ наружного рукоосязания в акушерстве», Д. Левитского;
 «Милларово удушье», А. Ловецкого;
 «Отсечение бедра», А. Петрова;
 «Медико-хирургические наблюдения», И. Клементовского;
 «Метеорологические наблюдения» в Москве с 1817 г.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Медики Российской империи
Воспитанники московской университетской гимназии
Профессора Императорского Московского университета